

Sigle
DIS  – Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, struttura del Governo Italiano che vigila sui Servizi segreti italiani.
Drowned in Sound – rivista musicale britannica

Aerei
 Mikoyan-Gurevich DIS: prototipo di aereo da caccia sovietico del 1941 prodotto dalla Mikoyan-Gurevich

Codici 
 DIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dolisie (Congo)

Musica 
 abbreviazione di disrespecting nello slang afroamericano, da cui la pratica del dissing
 Dis, album di Jan Garbarek